De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 1984/85 werd gehouden op zondag 26 mei 1985 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Bayer 05 Uerdingen versloeg titelverdediger Bayern München met 2-1. Het was de eerste bekerfinale sinds 1943 die opnieuw plaatsvond in het Olympisch Stadion.

Finale

Wedstrijd

1985
FC Bayern München
DFB
Sportevenement in Berlijn